Troutman ist der Familienname folgender Personen:
 Arenda Troutman (* 1957), US-amerikanische Politikerin
 Beth Troutman (* 1977), US-amerikanische TV-Moderatorin
 Chevon Troutman (* 1981), US-amerikanischer Basketballspieler
 James A. Troutman (1853–1926), US-amerikanischer Politiker
 Roger Troutman (1951–1999), US-amerikanischer Musiker
 William Irvin Troutman (1905–1971), US-amerikanischer Politiker

Troutman ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Troutman (Georgia)
 Troutman (North Carolina)
 Troutman (Pennsylvania)

Siehe auch:
 Trautman
 Trautmann